Premjer-Liga 2013/2014 () var den 22:a säsongen av Rysslands högstaliga i fotboll för herrlag.

16 lag deltog i serien och regerande mästare inför säsongen var CSKA Moskva efter att ha vunnit säsongen 2012–13. CSKA Moskva blev mästare även denna säsong, deras femte titel i ligan (sedan 1992). Ivorianen Seydou Doumbia blev bästa målgörare med 18 mål för CSKA Moskva.

Deltagande klubblag

Anmärkningar

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Kvalspel
De två lag som slutar på 13:e och 14:e plats i poängtabellen få spela kvalspel mot de två lag som hamnade på tredje- och fjärdeplats i Rysslands andradivision i fotboll 2013/2014.

Matcher
Ufa mot Tom Tomsk
Ufa vann med slutsiffrorna 6–4 efter två matcher mot Tom Tomsk och fick därmed delta i Premjer-Liga 2014/2015. Ufa vann första mötet på hemmaplan med 5–1. Den andra matchen i Tomsk slutade med vinst för Tom Tomsk, 3–1. Bägge lagen vann en match vardera och målskillnaden fick avgöra vilket lag som blev uppflyttad.

Torpedo Moskva mot Krylja Sovetov Samara
Torpedo Moskva vann med slutsiffrorna 2–0 efter två matcher mot Krylja Sovetov Samara och fick därmed delta i Premjer-Liga 2014/2015. Torpedo Moskva vann första mötet på hemmaplan med 2–0. Den andra matchen på Metallurg-stadion slutade oavgjort, 0–0.

Källor

2013 i Ryssland
2014 i Ryssland
Fotbollssäsongen 2013/2014
2013/2014